Sainte Suzanne désigne plusieurs saintes chrétiennes et un patronyme.

Saintes catholiques et orthodoxes 
 Suzanne de Rome (), vierge romaine martyrisée ; fêtée le 11 août.
 Suzanne de Taormina ( + ?), disciple, avec sainte Aissia, de saint Pancrace de Taormina ; fêtée le 7 juin.
 Suzanne de Tavium (+ ?), vierge martyre avec Mélèce le Stratilate ;  fêtée le 24 mai.
  Suzanne, pieuse femme du pagus Bleonensis en Belgica secunda (Champagne), légendaire martyre chrétienne d' à Grand ; fêtée le 11 octobre dans le diocèse de Toul.
 Suzanne Deloye († 1794), ou Susanne ou Sœur Marie-Rose, bénédictine de Caderousse, martyre à Orange avec trente-deux religieuses de divers ordres, sous la Révolution française ; fêtée localement le 6 juillet.
 Suzanne Kang Gyeong-bok († 1801), laïque chrétienne coréenne, martyre en Corée, béatifiée en 2014 ; fêtée le 2 juillet.
 Suzanne U Sur-im (v. 1802 - 1846), laïque chrétienne coréenne, martyre en Corée, canonisée en 1984 ; fêtée le 20 septembre.

Personnalités portant ce patronyme 
 Gilles Joseph Martin Bruneteau de Sainte Suzanne (1760 † 1830), général de division,  de Sainte-Suzanne et de l'Empire, Pair de France ;
 Alexandre François Bruneteau de Sainte Suzanne (1769 - Poivres † 1853), frère du précédent, homme politique français du Premier Empire ;

Références 

Suzanne